peut désigner :
 , seigneur de Salins au  ;
 , comte de Savoie, d'Aoste et de Maurienne de 1148 à 1189 ;
  (1137-1174 ?), seigneur de Beaujeu.

Voir aussi 
 
 

Humbert III